2001 je lahko:
 2001 - število
 2001 - leto
 2001 pr. n. št. - leto pred našim štetjem
 2001 - epizoda Zvezdnih vrat SG-1
 2001: Vesoljska odiseja - znanstvenofantastični roman Arthurja Charlesa Clarkea
 2001: Vesoljska odiseja - film Stanleya Kubricka
 2001 - album Dr. Dreja